Pünte steht für:

 Pünte (Schiffstyp), eine historische Bauart von flachen Lastkähnen
 Pünte (Wiltshausen), Fährlastkahn bei Wiltshausen
 die Spitze einer Bastion im Festungsbau

Siehe auch:
 Puente
 El Puente (Begriffsklärung)